Razjéda, úlkus ali čír je površinski manjek tkiva na koži ali sluznici, ki nastane zaradi bolezenskega procesa na površini ali pod njo. Proces nastanka razjede na koži oziroma sluznici se imenuje ulceracija.

Primeri razjed so:
 razjede na koži
 preležanine (razjede zaradi pritiska)
 golenska razjeda (nastane največkrat zaradi motene prekrvitve, zlasti slabega venskega odtoka)
 čankar (razjeda na spolovilu, ki jo povzročajo nekatere spolno prenosljive bolezni)
 radiacijska razjeda (nastane zaradi okvare po ionizirajočem sevanju)
 razjede na sluznici
 peptična razjeda (poškodba sluznice prebavne cevi, najpogosteje dvanajstnika)
 razjeda v ustih (zaradi poškodbe, pomanjkanja vitamina B12, hormonskih vzrokov, psihičnega stresa in drugih vzrokov)
 razjeda roženice

Sklici 

Kožne bolezni